Dave Allen ou David Allen peut désigner :
 Dave Allen (1936-2005), un acteur irlandais ;
 David Allen (1946-1994), un astronome anglo-australien ;
 David Allen (1945-), un consultant américain ;
 David M. Allen (1953-), un producteur de musique britannique ;
 Dave Allen (1955-), un musicien britannique ;
 Dave Allen (1958-), un acteur et musicien américain.